Патагонские гиганты — мифическая раса людей, рассказы о которых впервые стали появляться в ранних сообщениях европейцев о тогда ещё мало известных им областях и побережье Патагонии. Они якобы были по меньшей мере в два раза выше обычного человеческого роста: некоторые источники сообщают о людях ростом от 12 до 15 футов (от 3,7 до 4,6 метра) или более. Истории об этих невероятных людях считались среди европейцев реальными сведениями о регионе в течение 250 лет, пока они не были в значительной степени развенчаны в конце XVIII века.

Происхождение легенды 
Первое упоминание этих людей появилось в результате плавания Магеллана и его команды, которые утверждали, что видели их, исследуя побережье Южной Америки во время своего кругосветного путешествия в 1520-е годы. Антонио Пигафетта, один из немногих выживших участников экспедиции и летописец экспедиции Магеллана, написал в своём отчёте о встрече команды с туземцами вдвое выше обычного человека.

Пигафетта также записал, что Магеллан наделил этих людей названием «Patagão» (то есть «Патагонцы», или Patagoni в множественном числе на итальянском, как писал Пигафетта), но не пояснил причин того, почему назвал их именно так. Со времён Пигафетты существовало предположение, что это название происходит от pata (исп. «нога»), и «Патагония» означает «Земля Большеногих». Впоследствии появилась гипотеза о том, что название было связано с именем героя рыцарского романа Primaleón de Grecia, звучавшего как Patagon. Магеллан, который, без сомнения, знал об этом романе, имевшем тогда большую популярность, вполне мог назвать аборигенов именем этого получеловека-полуживотного, особенного ввиду их странных для европейцев нарядов и потребления ими сырого мяса.

Тем не менее, этимология термина остаётся под вопросом, поскольку, среди прочего, значение суффикса -gon не вполне ясно. Однако название «Патагония» закрепилось за регионом, как и сведения о том, что местные жители были гигантами. Первые карты Нового Света впоследствии иногда имели надпись  regio gigantum  («земля гигантов») в этом районе суши, эта надпись на латыни часто присутствовала на картах вплоть до XVII века.

Последующие свидетельства 
Впоследствии сообщения о патагонских гигантах поступали от множества мореплавателей.

В 1579 году корабельный капеллан сэра Фрэнсиса Дрейка Фрэнсис Флетчер писал о встрече с очень высокими людьми в Патагонии. Тем не менее, им же было записано, что «Индейцы не столь высоки, как рассказывают испанцы».

В конце 1580-х годов Томас Кэвендиш утверждал, что видел в Патагонии гигантов высотой 15 или 16 пядей (265-285 см.).

В 1590-х годах Энтони Книвет утверждал, что он видел трупы 12 футов (3,7 метра) ростом в Патагонии.

Кроме того, в 1590 году Уильям Адамс, англичанин на борту голландского судна, обогнувшего Огненную Землю, осевший позже в Японии, сообщал о вооружённом столкновении между экипажем корабля и «неестественно высокими» туземцами.

В 1766 году после возвращения в Англию корабля HMS Dolphin (1751) просочились слухи, что команда этого корабля, капитаном которой был коммодор Джон Байрон, видел в Патагонии племена 9-футовых (2,7 метра) туземцев, когда их корабль проходил мимо этого региона, совершая кругосветное плавание. Причём сообщалось даже о том, что их реальный рост может быть не преувеличен, а, наоборот, занижен. 

С другой стороны, Луи Антуан де Бугенвиль писал, что видел в Патагонии лишь высоких людей, среди которых не было тех, кто был бы ниже пяти футов и пяти-шести дюймов, но и тех, кто был бы выше пяти футов и девяти-десяти дюймов, огромными же они могли казаться из-за их в целом мощного телосложения, очень больших голов и толстых конечностей. Однако, когда вновь отредактированный и пересмотренный отчёт о путешествии Бугенвиля был выпущен в 1773 году, патагонцы были определены в нём уже как люди ростом 6 футов 6 дюймов (198 сантиметров), достаточно высокие, но отнюдь не гиганты.

Реалистичные объяснения 
Люди, с которыми сталкивались Байрон, Бугенвиль и др., были, по всей вероятности, индейцами теуэльче, коренными обитателями региона. Более поздние авторы считали патагонских «гигантов» мистификацией или по крайней мере преувеличением, а также примером недостоверных сообщений из ранних европейских описаний региона.

Миф был окончательно развенчан французским натуралистом Альсидом Дессалином Д’Орбиньи, который написал, что видел в Патагонии не гигантов, а лишь рослых и красивых людей. Антропометрические исследования, проведённые в XX веке, позволили предположить, что средний рост теуэльче в XVI веке, когда они были встречены экспедицией Магеллана, составлял около 180 сантиметров, что значительно превышало средний рост испанцев тех времён (около 165 см), поэтому индейцы действительно могли казаться им «гигантами».

См. также 
 Тевтобохус
 Гигант из Кастельно
 Орест

Библиография 
 Jacqueline Duvernay-Bolens, " Les Géants Patagons ou l’espace retrouvé. Les débuts de la cartographie américaniste ", L’Homme, 1988, tome 28 n°106-107. " Le mythe et ses métamorphoses ". p. 156—173. 
 Jacqueline Duvernay-Bolens, Les Géants patagons. Voyage aux origines de l’homme, Paris, Michalon, 1995.
 " Les Patagons vus par les Européens ", dans Trois ans chez les Patagons. Le récit de captivité d’Auguste Guinnard (1856—1859), Paris, Chandeigne, coll. " Hors Magellane ", 2009, p. 281—356.

Примечания

Ссылки 
 The Patagonian Giants par Alex Boese, Museum of Hoaxes, 2002
 Writings and the Patagonian giants par Carolyne Ryan, Lawrence University, 2004

Мистификации
Патагонские культуры
Великаны